Bednareck ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Bednareck (1933–2013), deutsche Gewerkschafterin (FDGB) und Abgeordnete der Volkskammer (DDR)
 Horst Bednareck (1930–2015), deutscher Gewerkschafter (FDGB), Gesellschaftswissenschaftler und Professor

Siehe auch:
 Bednarek